Монасыпов — фамилия, имеет женскую форму Монасыпова. Известные носители:

 Монасыпов, Алмаз Закирович — композитор, дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1987)
 Монасыпов, Камиль Хамитович — артист струнного оркестра республики Татарстан, заслуженный артист России (2006)
 Монасыпов, Шамиль Хамитович — артист струнного оркестра республики Татарстан, заслуженный артист России (2006)

См. также 
 Мунасыпов
 Монасипов, Равиль Жакфарович (род. 1967) — советский и российский футболист.